Palojoki (plaats), een plaats in het Finse landschap Uusimaa
Palojoki (rivier), een riviertje in het Finse landschap Lapin maakunta